Temeš – comune della Slovacchia
 Temes – nome ungherese del fiume Timiș
 Comitato di Temes – comitato del Regno d'Ungheria